

Personnes
James Broun-Ramsay (James Dalhousie),  de Dalhousie (1812-1860), homme d'État anglais.
George Ramsay,  de Dalhousie.

Lieux
Dalhousie, ville du Canada.
Dalhousie Junction, municipalité du Canada.
Paroisse de Dalhousie, municipalité du Canada.
Dalhousie (Inde), ville de l'Inde.
Université Dalhousie, située  à Halifax (Canada).
Dalhousie Springs, ville en Australie.
La gare Dalhousie, ancienne gare à Montréal (Canada).

Autres
 Comté de Dalhousie, titre nobiliaire écossais, créé en 1633. Le , James Broun-Ramsay (James Dalhousie), fut également marquis de Dalhousie de 1838 à 1860, après quoi ce dernier titre s'éteignit et une lignée collatérale reprit le titre de comte de Dalhousie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme